Treća hrvatska nogometna liga je u sezoni 1997./98. je nanovo postala treći rang natjecanja.

Istok

Osijek - Vinkovci 
Klubovi iz Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske županije.

 Izvori:  
 Vinkovački list

Slavonski Brod - Požega 
Klubovi iz Brodsko-posavske i Požeško-slavonske županije.

 Izvori: 
 Slavonac i Stari Perkovci 
 80 godina nogometa u Jakšiću

Jug

Jug - Skupina A 
Klubovi iz Splitsko-dalmatinske županije.

 Izvori: 
 Dok je srca bit će i Croatie : 1974. Kujundžuša - Croatia 2004.

Liga za ostanak 

 Izvori: 
 ''Počelo je prije osam desetljeća'

Jug - Skupina B 
Klubovi iz Dubrovačko-neretvanske županije.

Jug - Liga za prvaka 

 Izvori: 
Dok je srca bit će i Croatie : 1974. Kujundžuša - Croatia 2004.

Sjever 
Klubovi iz Šibensko-kninske i Zadarske županije.

MNO Središte

Istok 
Klubovi iz Grada Zagreba, Sisačko-moslavačke i Zagrebačke županije.

 Izvori: 
 HNŠK "Moslavina", Kutina : 85 godina

Zapad 
Klubovi iz Grada Zagreba, Karlovačke, Krapinsko-Zagorske i Zagrebačke županije.

 Izvori: 
 75 godina nogometa u Donjoj Stubici 1926. – 2001.

Poveznice 
 1. HNL 1997./98.
 2. HNL 1997./98.
 4. rang HNL-a 1997./98.
 5. rang HNL-a 1997./98.
 6. rang HNL-a 1997./98.
 7. rang HNL-a 1997./98.
 Hrvatski nogometni kup 1997./98.

Izvori 
  

1997./98. 
 3